Master of Chant é o primeiro álbum oficial de Gregorian, lançado em 1999.

Apesar de muitas pessoas acreditarem que o álbum Sadisfaction, feito por Frank Peterson em 1991, o projeto tem como Masters of Chant seu primeiro álbum oficial.
Em 2008, Barnes e Noble/Curb Records lançou uma compilação de música gregoriana com o nome de Masters of Chant, contendo músicas de vários álbuns do mesmo nome.

Faixas 
 "Brothers in Arms" (Mark Knopfler) – 5:09 (original por Dire Straits)
 "Scarborough Fair" (tradicional) – 4:06
 "Tears in Heaven" (Eric Clapton, Will Jennings) – 4:43 (original por Eric Clapton)
 "Still I'm Sad" (Jim McCarty, Paul Samwell-Smith) – 4:02 (original por The Yardbirds)
 "When a Man Loves a Woman" (Calvin Lewis, Andrew Wright) – 4:08 (original por Percy Sledge)
 "Nothing Else Matters" (James Hetfield, Lars Ulrich) – 5:30 (original por Metallica)
 "Fade to Grey" (Billy Currie, Christopher Payne, Midge Ure) – 3:38 (original por Visage)
 "Losing My Religion" (Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills, Michael Stipe) – 5:01 (original por R.E.M.)
 "Vienna" (Midge Ure, Chris Cross, Warren Cann, Billy Currie) – 4:22 (original por Ultravox)
 "The Sound of Silence" (Paul Simon) – 3:35 (original por Simon e Garfunkel)
 "Sebastian" (Steve Harley) – 3:05 (original por Steve Harley & Cockney Rebel)
 "Don't Give Up" (com Sarah Brightman) (Peter Gabriel) – 5:22 (original por Peter Gabriel com Kate Bush)

Relançamento (bónus) 
 "Save a Prayer" (Simon Le Bon, Roger Taylor, Andy Taylor, John Taylor, Nick Rhodes) – 4:54 (original por Duran Duran)
 "I Still Haven't Found What I'm Looking For" (edição para rádio) (U2) – 4:14 (original por U2)

Álbuns produzidos pela Nemo Studio
Álbuns produzidos por Frank Peterson
Álbuns de Gregorian
Álbuns de 1999